— тип миноносцев Императорского флота Японии.

Строительство 
Заказаны по судостроительной программе 1896. Базировались на проекте французского миноносца «Мистраль», который относился ко второй серии миноносцев типа «Циклон» (на основе «Циклона» строились также миноносцы для русского и болгарского флотов). Первые 4 единицы построены во Франции на верфи компании «Норман» в Гавре в 1899—1900 годах. Ещё 11 единиц построили по лицензии в Японии на верфях в Куре и Кобе в 1902—1904 годах.

От более ранних миноносцев 1-го класса британской («Котака») и немецкой («Сиратака») постройки принципиально отличались намного более мощным артиллерийским и торпедным вооружением, лучшей мореходностью.
Появились 18-дюймовые (457-мм) торпедные аппараты. Этот калибр стал стандартным в Японии. Два аппарата размещались побортно в средней части и один на корме. Увеличилась огневая мощь артиллерии. Две 3-фунтовые пушки Готчкисса стояли побортно за рубкой, а 57-мм пушка на корме.

Интересным было типично французское размещение руля — впереди винтов.

Ещё одним отличием «мистралей» от ранее построенных миноносцев явилось повышение мощности энергетической установки. Две вертикальных четырёхцилиндровых паровых машины тройного расширения имели номинальную мощность в 2100 л. с. каждая.

Главный паропровод позволял подавать пар от любого котла к любой машине. Имелась паровая динамо-машина.

История службы 

К началу русско-японской войны 4 корабля французской постройки входили в 14-й отряд миноносцев (флаг капитан-лейтенанта Сакураи на «Тидори»), а 4 собственной постройки («Аотака», «Хато», «Кари» и «Цубамэ») в 9-й отряд (флаг капитана 2-го ранга Ядзима на «Аотака»). 

9-й и 14-й отряды 9 февраля 1904 года находились у Чемульпо в составе соединения контр-адмирала Уриу и приняли участие в бою с «Варягом», по-видимому, не получив никаких повреждений (данные русской стороны о потоплении одного миноносца не подтверждаются информацией из японских архивов). 

Весной 1904 года 9-й и 14-отряды действовали под Порт-Артуром, сопровождали брандеры 23 февраля и 26 марта в ходе попыток заблокировать вход на рейд Порт-Артура. В ходе второй операции артиллерийским огнём «Цубамэ» и «Аотака» был повреждён русский эсминец «Сильный».

Вошедшие в строй весной-летом 1904 года ещё 7 кораблей были включены в состав 15-го отряда миноносцев («Хибари» (флаг капитана 2-го ранга Кондо), «Хаситака», «Удзура», «Саги») и 19-го («Отори» (флаг капитана 2-го Мацуока), «Кидзи» (в ремонте с 31.3.1904 по 9.5.1905) и «Камомэ»). 

31 марта «Кидзи» был тяжело повреждён в ходе посадки на мель, находился на ремонте до мая 1905 года. 

Наибольшим достижением кораблей этого типа стала атака на «Севастополь». В ночь на 15 декабря 1904 года миноносцы 9-го отряда выпустили торпеды по пытавшемуся прорваться русскому броненосцу, добившись трёх взрывов в противоторпедных сетях, нанёсших ему серьёзные повреждения и вынудивших отказаться от прорыва и затопиться на внешнем рейде пятью днями позже. Все 4 корабля получили в той или иной степени повреждения от ответного огня.

4 отряда миноносцев этого типа приняли участие в Цусимском сражении, не добившись в нём особых успехов, кроме того, при столкновении с миноносцем №43 был повреждён «Саги». 

Все 15 кораблей были исключены из состава флота в 1919-1923 годах в связи с полным моральным устареванием и износом, и позже разобраны на металл.

Представители серии

См. также 

Миноносцы типа «Циклон»

Литература 
 [wunderwaffe.narod.ru/Magazine/BKM/Jap_DD/ Патянин С. В. Эскадренные миноносцы и миноносцы Японии 1879—1945 гг.]

Миноносцы Японии
Миноносцы XIX века
Военно-морской флот Японской империи
Суда по алфавиту